NBO steht für:
 Nord-Borneo, historisches olympisches Mannschaftskürzel
 Flughafen Jomo Kenyatta International, kenianischer Flughafen (IATA-Code)
 Network of Buddhist Organisations, nationale Dachorganisation der buddhistischen Organisationen im Vereinigten Königreich
 New Basket ’92 Oberhausen, Verein in der deutschen Damen-Basketball-Bundesliga
 No Borders Orchestra, Sinfonieorchester von der Balkanhalbinsel
Natural Bond Orbital, eine quantenchemische Methode zum Finden der besten Lewisstruktur

NbO steht für:
 Niob(II)-oxid, eine chemische Verbindung

Abkürzung